Briefe aus der Türkei bezeichnet: 

Briefe aus der Türkei (Busbecq), siehe Ogier Ghislain de Busbecq, Turcicae Epistolae
Briefe aus der Türkei (Montagu), siehe Mary Wortley Montagu
Briefe aus der Türkei (Mikes), siehe Kelemen Mikes (1690–1761)
Briefe aus der Türkei (Moltke), siehe Helmuth Karl Bernhard von Moltke

en:Letters form Turkey